Дроздо́в (Дроздо́ва) — русская, болгарская, азербайджанская или еврейская фамилия. С половины XVI столетия началось усвоение застывших патронимических суффиксов -ов/-ёв/-ев.

Известные носители

А 
 
 Дроздов, Алексей Васильевич (род. 1983) — российский многоборец.
 
 Дроздов, Андрей Анатольевич (род. 1988) — российский кёрлингист.
 Дроздов, Антон Викторович (род. 1964) — председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации.
 Дроздов, Артур Николаевич (род. 1980) — украинский баскетболист.

В—М 
 Дроздов, Василий Андреевич (род. 1975) — белорусский футболист.
 Дроздов, Виктор Александрович (1902—1966) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Дроздов, Виталий Петрович (1939—2023) — советский и российский художник.
 
 Дроздов, Геннадий Юрьевич (род. 1958) — советский, азербайджанский футболист, российский тренер.
 Дроздов, Глеб Борисович (1940—2000) — советский и российский режиссёр.
 Дроздов, Даррен (род. 1969) — американский рестлер.
 Дроздов, Евгений Викторович (род. 1955) — советский футболист.
 Дроздов, Ефим Васильевич (1896—1954) — чабан, Герой Социалистического Труда.
 
 Дроздов, Леонид Фёдорович (1928—2003) — Герой Социалистического Труда, токарь.
 Дроздов, Михаил Андреевич (род. 1995) — российский пловец в ластах.

Н—О 
 Дроздов, Никита Юрьевич (род. 1992) — российский футболист.

П—Ю 
 Дроздов, Павел Валерьевич (род. 1977) — российский режиссёр, сценарист, актёр, продюсер.
 
 
 Дроздов, Станислав Николаевич (1930—2014) — доктор биологических наук.
 Филарет (Дроздов) (в миру Василий Михайлович Дрозов; 1782—1867) — митрополит РПЦ.



Топоним 
 Дроздов — населённый пункт и железнодорожная станция в Приморском крае России.
 Дроздов — село в Ровненской области Украины.